Maré Selvagem (Riptide em inglês) é um personagem do Universo Marvel. Membro dos Carrascos, grupo liderado por Senhor Sinistro. Sua primeira aparição foi em Uncanny X-Men #210.

História 
Seu nome é Janos Questad, foi membro de uma das primeiras formações do grupo de aliados de Sebastian Shaw, em conjunto com Azazel, Emma Frost e Tempest, mas atualmente é membro de um grupo maligno de mutantes chamados "Os Carrascos", que liderados pelo Sr. Sinistro foram responsáveis pelo Massacre de Mutantes.

Morte
Tendo o mesmo destino que os Morlocks, morreu por Colossus, quando o Gigante Metálico quebrou seu pescoço, depois de Maré Selvagem ferir brutalmente, seu grande amigo Noturno.

"Renascimento"
Mas como os outros Carrascos, foi clonado milhares de vezes pelo Sr. Sinistro sempre mantendo as memórias, se tornando então virtualmente imortal.

Poderes e Habilidades

 Criação de Tornados: Pode manipular o ar para criar poderosos tornados, de tamanho máximo ainda indefinido e com grandes poderes destrutivo.
 Mimetismo Aéreo: Tem a capacidade de se tornar "parte" dos tornados que cria, podendo ficar sobre eles ou em seu interior.
 Rotação Tornádica: Pode girar em conjunto com os tornados que cria, ficando em uma velocidade altíssima.
 Projeção de Lâminas: Espadas, facas, shurikens e outras lâminas são secretadas de seu corpo e assim que entram em contato com o ar, se solidificam e se tornam altamente destrutivas (pouquíssimos materiais resistem, exemplos: Adamantium, Aço Orgânico e Urû). Porém esse poder só se "ativa" quando Maré Selvagem está girando em sua forma de tornado.

Vilões da Marvel Comics
Mercenários fictícios